Elsa Lunghini (1973-), est une chanteuse et actrice française.
 Georges Lunghini (1947 - ), est un musicien, producteur, acteur et photographe français, père d'Elsa Lunghini.

Titre 

 Elsa Lunghini est le  de la chanteuse Elsa Lunghini, sorti en 2008.
Patronyme italien